Punta Redona (Batea), muntanya entre Batea i Vilalba dels Arcs a la comarca de la Terra Alta
 Punta Redona (Bellaguarda), muntanya de Bellaguarda a la comarca de les Garrigues
 Punta Redona (Gandesa), muntanya entre Gandesa i Pinell de Brai a la comarca de la Terra Alta
 Punta Redona (Tivenys), muntanya de Tivenys a la comarca del Baix Ebre 
 Punta Redona (Tortosa), muntanya de Tortosa a la comarca del Baix Ebre